Monochaetopsis är ett släkte av svampar. Monochaetopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monochaetopsis